Геми́н

Персоналии 
 Гемин (, I век до н. э.) — древнегреческий математик и астроном.
 Гемин (; ; III век) —  пресвитер церкви в Антиохии, христианский писатель.

Другое 
 Гемин или Солянокислый гематин — вещество, образующееся при действии соляной кислоты на гемоглобин. Исследование на гемин применяется в судебно-медицинской практике для установления наличия крови в пятнах, например на одежде.